Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Noam Okun che hanno battuto in finale Daniel Fiala e Leoš Friedl 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gábor Köves /  Attila Sávolt (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez /  Salvador Navarro-Gutierrez (primo turno)

 Petr Kovačka /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Harel Levy /  Noam Okun (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1999